Novo Nordisk har flere betydninger:
 Novo A/S
 Novo Nordisk – dansk medicinalvirksomhed
 Novo Nordisk IT – IT-virksomhed ejet af Novo Nordisk
 Novo Nordisk Prisen